Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане прошли с 10 по 23 февраля в центре биатлона «Альпензия», расположенного в курорте Альпензия.

В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх было разыграно 11 комплектов наград.

Француз Мартен Фуркад одержал две победы в личных гонках и довёл общее количество золотых олимпийских наград за карьеру до 5. Это абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов в истории как зимних, так и летних Олимпийских игр.

Дарья Домрачева из Белоруссии стала первой в истории женщиной, выигравшей за карьеру более трёх золотых олимпийских медалей в биатлоне.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Расписание

Квалификация 

В общей сложности квота МОК для участия в соревнованиях по биатлону содержит 230 мест для спортсменов (115 мужчин и 115 женщин). Основные квоты по странам определяются на основании зачёта Кубка наций по итогам сезона 2016/2017. Оставшиеся лицензии распределяются согласно квалификационному списку IBU (IBU qualifying points list), составленному по завершении 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018 в Антхольце..

Место проведения соревнований

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов